

Caratteristiche tecniche
È un mediano.

Carriera
Ha esordito in Série A il 3 dicembre 2017 disputando con il  l'incontro pareggiato 1-1 contro il .

Palmarès

Competizioni statali

Bahia: 2015, 2019

CSA: 2018

Bahia: 2017

Note

Collegamenti esterni